Burroughs är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet

 Edgar Rice Burroughs (1875–1950), en amerikansk författare
 Jordan Burroughs (född 1988), amerikansk brottare
 John Burroughs (1837–1921), amerikansk essäist och en förgrundsgestalt för den amerikanska naturskyddsrörelsen
 John Burroughs (guvernör) (1907–1978), amerikansk affärsman och politiker, demokrat, 
 Lorraine Burroughs (född 1981), brittisk skådespelare
 William S. Burroughs (1914–1997), amerikansk författare 
 William Seward Burrough (1855–1898), grundare av datorföretaget Burroughs

Engelska efternamn